Droga I/65 – droga krajowa w Czechach
 Droga I/65 – droga krajowa I kategorii na Słowacji